Ez a szócikk tartalmazza a 2021-es US Open (tenisz) vegyes páros mérkőzéseinek eredményeit. A tornát 32 párossal rendezték meg.

Mivel a koronavírus-járvány miatt 2020-ban nem rendezték meg a vegyes páros küzdelmeit, a címvédő a 2019-es győztes amerikai Bethanie Mattek-Sands és a brit Jamie Murray párosa volt, akik azonban ebben az évben az első körben kiestek.

A győzelmet az amerikai Desirae Krawczyk és a brit Joe Salisbury párosa nyerte, miután a döntőben 7–5, 6–2 arányban legyőzték a mexikói Giuliana Olmos és az El Salvador-i Marcelo Arévalo párosát. Desirae Krawczyk ebben az évben a négyből három Grand Slam-tornán győzött vegyes párosban.

Magyar versenyző ezen a tornán nem indult ebben a számban.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

V2